M500 peut faire référence à :
 Mossberg 500, un fusil à répétition américain ;
 Piper M500, Avion léger de tourisme et d'affaires américain ;
 S&W Modèle 500, un revolver américain.